Петро Петрович Іванець  (*  1956, село Поруби, Яворівського району, Львівської області) — український поет і журналіст.

Громадська діяльність 

Є активним учасником суспільного життя, за своє життя був:
 депутатом Львівської обласної ради першого демократичного скликання;
 головою Немирівської селищної ради;
 депутатом Яворівської районної ради;
 начальником відділу інформації й реклами адміністрації спеціальної економічної зони «Яворів»;
 членом Яворівського суспільно-культурного Товариства ім. Осипа Маковея;
 курінним ВСО «Січ»;
 учасником Ланцюга Єднання та Помаранчевої революції.

Посилання 
 Вийшла книга яворівського поета Петра Іванця «Хто ми?»

Українські поети
Українські журналісти
Уродженці Яворівського району
Депутати Яворівської районної ради
Депутати Львівської обласної ради